Colt 45 pode se referir à:

.45 ACP - cartucho
.45 Colt - cartucho
Colt Single Action Army - revólver produzido pela Colt's Manufacturing Company
M1911 - pistola semiautomática produzida pela Colt's Manufacturing Company